Замена може имати више значења:

 Замена (филм), амерички играни филм из 2008
 Замена (фудбал), процедура у којој тренер екипе играча који је на терену за игру замењује играчем који је на клупи